Ölinger (ou Oelinger, Olinger) peut désigner : 
 Paulus Ölinger, un orfèvre strasbourgeois du 
 Samuel Ölinger, un orfèvre strasbourgeois du , père du précédent